Хохряковское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Завьяловского района Удмуртии.

Административный центр — деревня Хохряки.

Образовано в 2005 году в результате реформы местного самоуправления.

25 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 
Находится в центральной части района, граничит:
 на севере с Ягульским сельским поселением
 на востоке с Якшурским сельским поселением
 на юге и западе с территорией, подчинённой мэрии Ижевска

По территории поселения протекает река Вожойка.

История 
Хохряковский сельсовет был выделен из Ягульского сельсовета указом Президиума ВС УАССР от 12 января 1988 года. В 1994 он преобразуется в Хохряковскую сельскую администрацию, а в 2005 в Муниципальное образование «Хохряковское» (сельское поселение).

Население

Населенные пункты 

На территории сельского поселения находятся садоводческие некоммерческие товарищества Звезда, Звезда-2, Октябрь, Раздолье, Мир, Пушкинский городок, Источник, Монтажник, Орбита, гаражно-строительные кооперативы Автомобилист-1, Темп, Газовик, Вэм и производственные кооперативы Мир, Полянка.

Транспорт 
Через деревню ходит автобусный маршрут № 315, 320.

Экономика 
 ОАО «Хохряковский леспромхоз»
 ОАО Тепличный комбинат Завьяловский"
 ОАО «Ижтеплоэнергосервис»
 2 крестьянских (фермерских) хозяйства
 Площадь сельхозугодий: 1,57 км²
 Потребительский ЖСК «Русь»
 ООО «Медведица»
 ООО «Блок»
 ООО «Управление ЖКХ, строительства и благоустройства»
 OОО «Т. Э.М. П.»
 ООО «Автомат»
 ООО «Полюс»

Объекты социальной сферы 
 МОУ «Хохряковская средняя общеобразовательная школа»
 Детский сад «Чипполино»
 Хохряковская врачебная амбулатория
 Библиотека
 Спортивный клуб «Звезда»
 МУ "Санаторий-профилакторий «Завьяловский»
 АУ «Спортивно — культурный комплекс имени Исупова Г. М.»
 ИК-8 ФБУ УФСИН России по Удмуртской Республике

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации муниципального образования «Хохряковское»
 Старая версия официального сайта администрации муниципального образования «Хохряковское»

Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Завьяловского района